Disappointment, Cape kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Disappointment, Cape (udde i Antarktis, lat -65,54, long -61,70), 
 Disappointment, Cape (udde i Antarktis, lat -60,70, long -45,08), 

Robotskapade Antarktisförgreningar